Кобу може да се односи на:

 Кобу (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Кобу (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји